

Ізбушка — річка в Красноярському краї, права притока Кумирки
 Ізбушка — колишнє село, Шарканський район, Удмуртія